Lavallade steht für

 Gentil de Lavallade, der Name eines aus der Grafschaft Périgord stammenden Adelsgeschlechts

Lavallade ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen de Lavallade (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin 
 Franz von Lavallade (1812–1868), deutsch-französischer Theaterschauspieler
 Hulda von Lavallade (1818–1868), deutsche Theaterschauspielerin